Le minigolf, ou golf miniature est un dérivé du golf.
 Le golf miniature est un épisode du petit Nicolas publié dans Les Vacances du petit Nicolas.